

Cinema 
 Branded – film muto del 1921 diretto da E.H. Calvert
 Branded – film del 1931 diretto da D. Ross Lederman
 Il marchio di sangue (Branded) – film del 1950 diretto da Rudolph Maté
 Il marchio di sangue (Branded) – film del 2012 diretto da Jamie Bradshaw e Aleksandr Dulerayn
 Branded – film del 2017 diretto da Phil Gorn

Musica 
 Branded – album di Isaac Hayes del 1995
 Branded – album dei Bonfire del 2011
 Branded – album dei Dope D.O.D. del 2011

Televisione 
 Branded – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1965 al 1966